Persona (psicologia), conceito da psicologia analítica
 Persona (teatro), máscaras teatrais
 Persona (filme), obra de Ingmar Bergman
 Persona (marketing), estratégia de mercado
 Persona (canção), canção do grupo sul-coreano BTS
 Persona (álbum de Queen Latifah), álbum de Queen Latifah

Jogos eletrônicos 
 Persona 1 
 Persona 2
 Persona 3
 Persona 4
Persona 5

Desambiguação